Села:
 Михайлевичі — Львівська область, Дрогобицький район
 Михайлевичі — Львівська область, Самбірський район